Васи́льченко — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Васильченко, Александр Григорьевич (1911—1960) — Герой Советского Союза.
 
 Васильченко, Варфоломей Петрович — Герой Социалистического Труда.
 Васильченко, Владимир Евстафьевич (1900—1961) — советский библиотековед, специалист в области истории и организации библиотечного дела.
 
 Васильченко, Денис Сергеевич (1978—2022) — военнослужащий, Герой Российской Федерации. 
 
 Васильченко, Игнатий Михайлович (1872—1920) — генерал-майор, активный участник Белого движения на Юге России.
 Васильченко, Константин Константинович (1926—2010) — авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
 Васильченко, Лилия Афанасьевна (1962—2011) — советская лыжница, чемпионка мира.
 
 Васильченко, Ольга Германовна (род. 1956) — советская гребчиха.
 Васильченко, Семён Филиппович (1884—1937) — российский профессиональный революционер.
 Васильченко, Степан Васильевич (1878—1932) — украинский писатель, педагог, сценарист и переводчик.
 Васильченко, Фёдор Андреевич (род. 1950) — советский футболист.
 Васильченко, Филипп Трофимович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Васильченко, Юрий Владимирович (род. 1994) — белорусский легкоатлет, метатель молота.

См. также 
 Васильчук, Александр Дмитриевич
 Василенко